Cami peut désigner :

Patronyme 

 Pierre Henri Cami (1884-1958), humoriste français ;
 Robert Cami (1900-1975), graveur français.

Toponyme 

 Rivière Cami, un affluent de la rivière Saint-Jean (rivière Saguenay), dans Rivière-Éternité (municipalité), dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Čami Do, village du sud du Monténégro, dans la municipalité de Budva.
 Casteide-Cami, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Une variante du mot chemin dans le sud de la France, voir Cami-debat, le cami Gasco à Varaire, le cami Roumieu à Montpellier, le cami salier à Salses-le-Château, le cami Claragues à Clarac, le chemin du Piémont ;

Le mot cami signifie mosquée en turc, voir Birgi (Ödemiş), Eğirdir, İznik, mosquée Arap, mosquée Neuve, mosquée peinte de Tetovo, mosquée Verte, etc.

Patronyme occitan